Pieve di San Nicola (Capalbio) – pieve a Capalbio
 Pieve di San Nicola di Torre – pieve a Lucca
 Pieve di San Nicola a Padule – pieve a Massa Marittima

Pagine correlate

 Pieve di San Nicolao